Whille...
∆

Localidades
Petrovac (Budva)
Petrovac (Lebane)
Petrovac (Leskovac)
Petrovac (Pirot)
Petrovac (Trgovište)

Desambiguação